Daesan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Daesan-myeon, Changwon, socken i Changwon, Södra Gyeongsang, 
 Daesan-myeon, Gochang-gun, socken i Gochang-gun, Norra Jeolla, 
 Daesan-myeon, Haman-gun, socken i Haman-gun, Södra Gyeongsang, 
 Daesan-myeon, Namwon, socken i Namwon, Norra Jeolla,